Шевченковский сельсовет

Россия 
 Шевченковский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Мелеузовском районе Башкортостана.

Украина 

Шевче́нковский се́льский сове́т () — название ряда административно-территориальных единиц на Украине (упразднены в 2020 году):
 Шевченковский сельский совет (Винницкая область) — в Литинском районе Винницкой области.
 Шевченковский сельский совет (Васильковский район, Днепропетровская область) — в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Шевченковский сельский совет (Магдалиновский район) — в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Шевченковский сельский совет (Никопольский район) — в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Шевченковский сельский совет (Синельниковский район) — в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Шевченковский сельский совет (Донецкая область) — в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Шевченковский сельский совет (Житомирская область) — в Малинском районе Житомирской области.
 Шевченковский сельский совет (Бильмакский район) — в Бильмакском районе Запорожской области.
 Шевченковский сельский совет (Приазовский район) — в Приазовском районе Запорожской области.
 Шевченковский сельский совет (Долинский район) — в Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Шевченковский сельский совет (Снятынский район) — в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Шевченковский сельский совет (Броварский район) — в Броварском районе Киевской области.
 Шевченковский сельский совет (Васильковский район, Киевская область) — в Васильковском районе Киевской области.
 Шевченковский сельский совет (Згуровский район) — в Згуровском районе Киевской области.
 Шевченковский сельский совет (Переяслав-Хмельницкий район) — в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Шевченковский сельский совет (Братский район) — в Братском районе Николаевской области.
 Шевченковский сельский совет (Витовский район) — в Витовском районе Николаевской области.
 Шевченковский сельский совет (Новобугский район) — в Новобугском районе Николаевской области.
 Шевченковский сельский совет (Березовский район) — в Березовском районе Одесской области.
 Шевченковский сельский совет (Килийский район) — в Килийском районе Одесской области.
 Шевченковский сельский совет (Решетиловский район) — в Решетиловском районе Полтавской области.
 Шевченковский сельский совет (Глуховский район) — в Глуховском районе Сумской области.
 Шевченковский сельский совет (Конотопский район) — в Конотопском районе Сумской области.
 Шевченковский сельский совет (Харьковская область) — в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Шевченковский сельский совет (Скадовский район) — в Скадовском районе Херсонской области.
 Шевченковский сельский совет (Чаплинский район) — в Чаплинском районе Херсонской области.
 Шевченковский сельский совет (Черкасская область) — в Звенигородском районе Черкасской области.

См. также 
 Шевченковское сельское поселение — ряд муниципальных образований в России.